Sylwia Nowak (ur. 1971) - polska botanik
 Sylwia Nowak-Trębacka (ur. 1976) - polska łyżwiarka figurowa